

Населені пункти та їхні частини
 Зебжидовиці — гміна в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Зебжидовиці — село в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Зебжидовиці — село в гміні Зебжидовиці Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Зебжидовиці — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві

Примітки